Het wereldkampioenschap wegrace seizoen 2023 wordt het 75e in de geschiedenis van het door de FIM georganiseerde wereldkampioenschap wegrace. Het kampioenschap bestaat in 2023 uit de klassen MotoGP, Moto2, Moto3 en MotoE. De eerste race van het seizoen wordt verreden op 26 maart op het Autódromo Internacional do Algarve in Portugal. De seizoensafsluiter op 26 november wordt traditiegetrouw verreden op het Circuit Ricardo Tormo in Valencia.

Kalender
Op 30 september 2022 maakte de FIM de kalender voor het seizoen 2023 bekend, waarop 21 races gepland staan. Dit is het langste seizoen in de geschiedenis van het wereldkampioenschap. Alle races vinden plaats op zondag. De Grand Prix van Qatar wordt in de avonduren verreden. De Grand Prix van Frankrijk wordt de duizendste race uit de geschiedenis van het kampioenschap. Er worden in 2023 twee Grands Prix verreden in Italië en drie in Spanje.

 Veranderingen op de kalender
 Voor het eerst sinds 2006 is de Grand Prix van Qatar niet de openingsronde van het seizoen. Deze race is verplaatst naar november in verband met werkzaamheden aan de paddock van het circuit.
 De Grand Prix van Groot-Brittannië wordt gehouden op het internationale circuit van Silverstone, wat inhoudt dat de startlijn wordt verplaatst van het uitkomen van Woodcote naar het Hamilton Straight.
 De Grand Prix van Aragón wordt niet gehouden in 2023. Vanaf dit seizoen wordt er voor de races in Spanje een roulatiesysteem gehanteerd, waarbij jaarlijks uit vier circuits een aantal worden uitgekozen die een Grand Prix mogen organiseren.
 De Grands Prix van Kazachstan en India staan voor het eerst op de kalender.

Puntentelling
Vanaf 2023 wordt er in de MotoGP-klasse tijdens ieder raceweekend een sprintrace georganiseerd. Deze race wordt altijd op zaterdagmiddag gehouden en heeft een lengte van ongeveer 50% van de hoofdrace. Punten worden uitgedeeld aan de eerste negen geklasseerde coureurs. De grid voor beide races wordt bepaald door de gewone kwalificatie.

In de hoofdrace worden er qua punten geen verschillen doorgevoerd. Per race krijgen de eerste vijftien geklasseerde coureurs punten toebedeeld, die opgeteld de eindstand van het kampioenschap bepalen. Punten worden alleen vergeven indien een coureur over de finish komt. Bij het constructeurskampioenschap krijgt de fabrikant de punten van de hoogstgeëindigde rijder per race.

MotoGP

Coureurs en teams

Moto2

Coureurs en teams

Moto3

Coureurs en teams

MotoE

Coureurs en teams
Alle teams komen uit met een Ducati.

 
Toekomstige sportgebeurtenis